Морава је реч која означава воду у извесном броју словенских језика, настала од речи море која у разним облицима постоји у већем броју језика, што има корен у индоевропском мо.

Морава је стога чест топоним за реке и може бити:
 Велика Морава, река у Србији, десна притока Дунава
 Западна Морава, река у западној Србији
 Јужна Морава, река у јужној Србији
 Биначка Морава, река у јужној Србији
 Морава, река у Чешкој, Словачкој и Аустрији, лева притока Дунава

Због ове вишезначности, настао је и наслов савремене путописне поеме Међу Моравама пут.

Такође, ова вишезначност може бити и шира:
 , село у Бугарској, у општини Свиштов
 , насеље у Словенији, у општини Кочевје
 Морава, старо име за Гњилане, град у Србији
 Сува Морава, насеље у Србији, у општини Владичин Хан
 Мала Морава, насеље у Чешкој, у округу Шумперк
 Долњи Морава, насеље у Чешкој, у округу Усти на Орлици
 Доња Морава, област у јужној Србији, на Косову
 Горња Морава, област у јужној Србији, на Косову
 , планина у Албанији
 Морава, санџак у Темишварском пашалуку
 Морава, аеродром у Србији
 Морава, ракетни систем
 Морава, термоелектрана у саставу термоелектране Никола Тесла
 Морава, бренд цигарета

Види још
 Моравица (вишезначна одредница)
 Моравице (вишезначна одредница)
 Моравија (вишезначна одредница)
 Моравска (вишезначна одредница)